

Toponyme 
 Tyr est une ville de la Phénicie méridionale (actuel Liban).

Mythologie et imaginaire 
 Týr, dieu des mythologies germanique et nordique ;
 Tyr, dieu des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Personnalité 
 Gabriel Tyr est un artiste-peintre (1817-1868)

Musique 
 Tyr est un album du groupe heavy metal Black Sabbath (1990).
 Týr est un groupe de metal féroïen (1998).

Navire 
 Týr est un navire de la Garde-côtes d'Islande (1974-).

Entreprises 
 TYR Sport est un fabricant de matériel de natation.

Couleurs 
 Tyr est une nuance de rouge (pourpre de Tyr).

Abréviations 
Tyr est une abréviation :
 De la tyrosine, un acide aminé.

Codes 

TYR est un code :
 Austrian Arrows selon le Code AITA,
 Tyrolean Airways (Autriche), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,

Abréviation
Code